

Géographie

France 

 Aston est une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
 L'Aston est une rivière du sud-ouest de la France.
 Le Massif de l'Aston, un massif pyrénéen en Ariège.

Canada 
 Aston-Jonction, municipalité canadienne située dans la province de Québec.
 Saint-Léonard-d'Aston, municipalité canadienne située dans la province de Québec.

Royaume-Uni

Angleterre 
 Aston (Berkshire) ;
 Aston (Birmingham), ward de Brimingham qui notamment donné son nom l'Aston Villa Football Club ;
 Aston, village situé dans le Derbyshire ;
 Aston-on-Trent, paroisse civile et village du Derbyshire ;
 Aston (Herefordshire) ;
 Aston (Hertfordshire) ;
 Aston (Oxfordshire) ;
 Aston (Shropshire) ;
 Aston (Yorkshire du Sud) ;
 Aston Cantlow (Warwickshire).

Personnalités 

 Francis William Aston (1877 – 1945)  est un chimiste et physicien anglais ayant notamment reçu le prix Nobel de chimie en 1922.
 Alfred Aston (1912 – 2003) est un footballeur international français.
 Bill Aston (1900-1974) est un pilote automobile anglais.
 Felicity Aston (1977-) est une exploratrice et scientifique anglaise.
 
Louise Aston (1814 – 1871), est une écrivaine allemande et féministe.
William George Aston (1841-1911),  japonologue, diplomate et philologue britannique.

Autres 
 Aston est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.
 Aston (shell).
 Aston Martin Lagonda Ltd. est une marque de voitures.

Homonymie de toponyme